«Ворошиловский стрелок» — наградной знак Осоавиахимa (с 1932 года).
 «Ворошиловский стрелок» — кинофильм 1999 года, Россия, реж. Станислав Говорухин.
 «Ворошиловский стрелок» — прозвище пчеловода Александра Тарана, совершего 3 убийства и 2 покушения на убийство с целью мести за смерть своих детей.